O Parque Natural Municipal da Serra de São Miguel, é uma área protegida de 1.226 hectares, localizada na região leste da cidade de Biguaçu, no sul do Brasil.

O parque encontra-se no Bioma Mata Atlântica, sendo caracterizada pela floresta atlântica de encosta, com mata densa e em diversos estágios de regeneração. Estudos revelam a ocorrência de aves, répteis, anfíbios, mamíferos e peixes com valores significativos para a conservação da biodiversidade no local, dentre eles a Saíra-Militar, o Tucano do Bico Verde, o Gato do Mato, o Graxaim e o Macaco Prego.

Na vegetação, há espécimes relevantes como a Canela Sassafrás e a Orquídea Laelia purpurata, flor símbolo do Estado de Santa Catarina, bem como a Bromélia Vriesia biguassuensis, espécie que ocorre exclusivamente na região de Biguaçu e Antônio Carlos. Quanto aos aspectos físicos, há densa malha hidrográfica, com nascentes e cursos d’água.

Biguaçu